Ян (Яков) Альбертович Гельман (12 марта 1951, Одесса — , там же) — сценарист и юморист, трижды чемпион КВН (1972, 1987, 1990), художественный руководитель команды КВН «Джентльмены ОГУ». Автор ряда передач, шеф-редактор спецпроектов телеканала «Россия-1» — «Городок», «Утренняя почта», «Голубой огонёк», «Субботний вечер».

Биография 
Родился в Одессе в 1951 году. Окончил одесскую школу № 121, Одесский институт народного хозяйства. Участник клуба сатиры и юмора «Гамильтониан» Одесского университета.

В 1998 году переехал из Одессы в Москву. В составе авторской группы ВГТРК создавал спецпроекты — «Городок», «Голубой огонёк», «Субботний вечер», «Юрмалина», новогодние мюзиклы и др. Автор нескольких сценариев вручения премии «Серебряная калоша». Был соавтором либретто спектакля «Хаджибей, или любовь к 3000 апельсинов».

Смерть 
В ночь с 15 на 16 ноября 2012 года Ян Гельман был найден в бессознательном состоянии на склоне Приморского бульвара и скончался в больнице вечером следующего дня.

Согласно выводам милиции, сценарист погиб вследствие закрытой черепно-мозговой травмы от удара тупым предметом. При этом правоохранители уверены, что травма была получена в результате падения с высоты своего роста. По их мнению, в пользу данной версии гибели говорит тот факт, что у погибшего не пропали ценные вещи (мобильный телефон, часы) и документы, а также состояние алкогольного опьянения, в котором находился сценарист в момент его обнаружения. В ходе расследования клинико-экспертной комиссией, созданной для проверки качества и организации предоставления медицинской помощи Яну Гельману, были выявлены факты халатности медицинского персонала приемного отделения городской клинической больницы № 11, из-за чего его личность не была идентифицирована врачами. При этом документы Яна Гельмана были предварительно изъяты милицией, что сделало такую идентификацию, по меньшей мере, затруднительной. Тело Яна Гельмана было найдено в морге его друзьями 21 ноября.

Похоронен в Одессе на Еврейском кладбище.

Примечания

Ссылки 
 
 Ян Гельман  в программе «Принцип домино», 2003 г.

Похороненные на Третьем еврейском кладбище Одессы
Выпускники Одесского национального экономического университета
Одесские джентльмены
Игроки КВН